Un bateau-lavoir est un ponton, un grand bateau ancré transformé en lavoir public.
 Le Bateau-Lavoir est une cité d'artistes aménagée en 1889 sur la butte Montmartre à Paris.